«Remixed & Revisited» — п'ятий компіляційний альбом американської співачки Мадонни. Випущений 24 листопада 2003 року лейблами Maverick і Warner Bros.

Список композицій

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті

Альбоми Мадонни